Juez ist der Familienname folgender Personen:

 Leila Ivonne Juez de Baki (* 1951), ecuadorianische Botschafterin
 Luis Juez (* 1963), argentinischer Politiker

Juez steht für:
 El Juez, Oper von Christian Kolonovits aus dem Jahr 2014